Rivière aux Outardes peut se référer à:

Toponymes

Rivière aux Outardes, rivière de la Côte-Nord du Québec
Rivière aux Outardes (rivière Châteauguay), Ormstown, MRC Le Haut-Saint-Laurent, Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 07' 21" Nord; 74° 00' 11" Ouest.
Rivière aux Outardes (rivière Saguenay), Saint-Fulgence (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 27' 16" Nord; 70° 55' 10" Ouest.
Rivière aux Outardes (Québec), Ragueneau (Québec) (municipalité de paroisse), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 49° 03' 31" Nord; 68° 28' 01" Ouest.
Rivière aux Outardes Est, affluent de la rivière Châteauguay, coulant dans Ormstown (municipalité), MRC Le Haut-Saint-Laurent, Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 06' 01" Nord; 74° 03' 54" Ouest.
Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques: 50° 15' 00" Nord; 69° 00' 00" Ouest.
Baie de la Rivière aux Outardes, Saint-Fulgence (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 27' 05" Nord; 70° 55' 18" Ouest.
Chemin de la Rivière-aux-Outardes, Ormstown (municipalité), MRC Le Haut-Saint-Laurent, Montérégie, au Québec.
Chemin de la Rivière-aux-Outardes, Hinchinbrooke (municipalité), MRC Le Haut-Saint-Laurent, Montérégie, au Québec.
Pont de la Rivière-aux-Outardes, Ormstown (municipalité), MRC Le Haut-Saint-Laurent, Montérégie, au Québec. Coordonnées géographiques: 45° 05' 57" Nord; 74° 03' 51" Ouest.